Trichotropis är ett släkte av snäckor som beskrevs av William John Broderip och G.B. Sowerby I 1829. Trichotropis ingår i familjen toppmössor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Toppmössor
Trichotropis